Макмален има више значења:
 Округ Макмален (Тексас)
 Макмален (Алабама)